Cornelis Ignatius Branger (1750-1803), homme politique néerlandais
 Jean-Guy Branger (1935-), homme politique français
 Jean-Marc Branger (1965-), footballeur français